Miengo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Miengo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Miengo är varierad. Havet är nära Miengo norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Miengo. Runt Miengo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander,  km öster om Miengo. Omgivningarna runt Miengo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien